Pànera oder Panera steht für:

 Pànera (Gebäck), Kaffee-Parfait aus der Stadt Genua 
 Panera (Gebäude), Gebäudetyp in Spanien 
 Panera (Luven), höchstgewachsene Gemeine Fichte der Schweiz
 Panera Bread, US-amerikanische Kette von Bäckerei-Cafés